Дроздо́вское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Дроздово.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.  Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года: все его населённые пункты были включены в Вышегорское сельское поселение.

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 83,92 км²
 Расположение: центральная часть Сафоновского района
 Граничило:
 на севере — с Вадинским сельским поселением
 на востоке — с Беленинским сельским поселением
 на юго-востоке— с Сафоновским городским поселением
 на юге — с Вышегорским сельским поселением
 на западе — с Рыбковским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога Сафоново — Васильевское.
 Крупные реки: Ведоса, Вопец.

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 4 населённых пункта.
 Дроздово, деревня — административный центр
 Вержино, деревня
 Клемятино, деревня
 Святцово, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины, библиотека, областная больница реабилитации и восстановительного лечения.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Сафоновского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году